L'Open de Colombie de squash 2015 est l'édition 2015 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 3 au 8 août 2015 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Sebastian Laguna.

Le joueur mexicain Alfredo Ávila, sorti des qualifications, remporte le titre face à Saurav Ghosal.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2015
Sport en Colombie en 2015
Sport en août 2015